Der Begriff Civis (lateinisch für der Bürger) bezeichnet:

 das Sichberufen auf das römische Bürgerrecht, siehe „Civis romanus sum“
 ein Zitat aus einer Rede von John F. Kennedy, siehe „Ich bin ein Berliner“
 einen Medienpreis, siehe Civis – Europas Medienpreis für Integration
 die dazugehörige Stiftung, siehe Civis Medienstiftung
 ein Verzeichnis aller Studentenverbindungen, siehe Civis Academicus
 eine politische Zeitschrift, siehe Civis mit Sonde
 ein Spurbus des Herstellers Irisbus
 eine Zuggattung in Spanien, siehe Cercanías Madrid